Дягилевка — название населённых пунктов в России:

 Дягилевка — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1970 г.
 Дягилевка — деревня в Большесельском районе Ярославской области.